

Persone
 Annamaria Mantini (1953-1975) – terrorista italiana, sorella di Luca
 Luca Mantini (1946-1974) – terrorista italiano
 Pierluigi Mantini (1956) – giurista, accademico e politico italiano

Altro
 Mantini – tribù di insetti